Osoby o tym nazwisku:
 Antonio Pettigrew – amerykański lekkoatleta
 Peter Pettigrew – postać fikcyjna z książek o Harrym Potterze
 Pierre Pettigrew – kanadyjski polityk
 Richard Franklin Pettigrew – amerykański prawnik i polityk
 Vern Pettigrew – kanadyjski zapaśnik, kamieniarz i strażak